Bailey [bejli] může být:

příjmení
 Bailey De Young (* 1989) – americká herečka a tanečnice
 Bill Bailey (vlastním jménem Mark "Bill" Bailey) (* 1964) – britský herec, komik a muzikant
 Daniel Bailey (* 1986) – sportovec, atlet-sprinter ze státu Antigua a Barbuda
 Dave Bailey (* 1926) – americký jazzový bubeník
 Derek Bailey (1930–2005) – britský kytarista
 Donald Bailey (Duck; 1933–2013) – americký jazzový bubeník
 Donovan Bailey (* 1967) – kanadský sportovec, atlet-sprinter
 G. W. Bailey (* 1944) – americký herec
 James Anthony Bailey (1847–1906) – americký cirkusový ředitel
 Leon Bailey (* 1997) – jamajský fotbalový útočník
 Liberty Hyde Bailey (1858–1954) – americký botanik
 Lowell Bailey (* 1981) – americký biatlonista
 Marco Bailey – belgický hudebník, DJ, producent
 Mike Bailey (* 1988) – anglický herec a zpěvák
 Rob Bailey – australský hudebník, baskytarista
 Roberto Bailey (1952–2019) – honduraský fotbalista

jiný význam
 Bailey County – územně-správní celek v Texasu v USA
 Bailey Jay – transsexuál
 Bailey Yard – ve státě Nebraska, největší seřaďovací nádraží na světě
 Most konstrukce Bailey - přenosný most podle D. C. Baileyho

Rozcestníky - příjmení